Альгаринехо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь 93 км². Население — 3552 человека (на 2010 год). Расстояние — 76 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial de Turismo Algarinejo
 Situación de Algarinejo

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады